Az 1974-es Australian Open férfi versenyét az amerikai Jimmy Connors nyerte az ausztrál Phil Dent előtt.

Kiemeltek 

  John Newcombe, (Negyeddöntő)
  Jimmy Connors, (Bajnok)
  John Alexander, (Elődöntő)
  Björn Borg, (Harmadik kör)
  Karl Meiler, (Második kör)
  Colin Dibley, (Negyeddöntő)
  Onny Parun, (Harmadik kör)
  Ross Case, (Elődöntő)

  Phil Dent, (Döntős)
  Dick Crealy, (Harmadik kör)
  Geoff Masters, (Első kör)
  Allan Stone, (Harmadik kör)
  Bob Giltinan, (Negyeddöntő)
  Barry Phillips-Moore, (Harmadik kör)
  Bob Carmichael, (Első kör)
  John Cooper, (Első kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Külső hivatkozások 
 Eredmények a tenniscorner.net honlapon

1974 a teniszben
Australian Open